El Príncipe José Kinsky de Wchinitz y Tettau (; 12 de enero de 1751 - 11 de agosto de 1798) fue el 4º Príncipe de Kinsky de Wchinitz y Tettau.

Primeros años 
José nació en Viena, Monarquía Habsburgo. Era el segundo hijo del príncipe Francisco de Paula Ulrico Kinsky de Wchinitz y Tettau y de la condesa María Sidonia de Hohenzollern-Hechingen. Se convirtió en príncipe a la muerte de su padre en 1792.

Carrera política 
José se convirtió en chambelán imperial en 1767, Gentilhombre de cámara (wirklicher Kammerherr) en 1772, consejero del gobierno del Archiducado de Austria en 1774, y consejero imperial en 1775. En este papel viajó ampliamente por toda Europa. Sucedió a su padre en 1792, convirtiéndose en el 4º Príncipe de Kinsky de Wchinitz y Tettau. En este punto renunció a su puesto en el servicio del estado. 

Fue mecenas de Pavel Wranitzky (1756-1808) y otros músicos moravos y bohemios en Viena.

Matrimonio y familia 
José contrajo matrimonio el 23 de abril de 1777 en Viena con la Condesa Rosa de Harrach-Rohrau y Thannhausen (1758-1814), hija menor del Conde Fernando Buenaventura II Antonio de Harrach-Rohrau y Thannhausen y de su esposa, la Condesa María Rosa de Harrach-Rohrau y Thannhausen.

Tuvieron cuatro hijos:
Condesa María Sidonia Kinsky de Wchinitz y Tettau (12 de febrero de 1779 - 26 de marzo de 1837), desposó en 1796 a Antonio Isidoro, Príncipe de Lobkowicz; con descendencia.
Condesa María Rosa Juana Kinsky de Wchinitz y Tettau (23 de mayo de 1780 - 16 de marzo de 1842), desposó al Conde Francisco Antonio de Kolowrat-Liebsteinsky (1778-1861).
Príncipe Fernando Kinsky de Wchinitz y Tettau (5 de diciembre de 1781 - 3 de noviembre de 1812), desposó en 1801 a la Baronesa María Carlota Carolina de Kerpen; con descendencia.
Conde Francisco de Paula José Kinsky de Wchinitz y Tettau (23 de marzo de 1784 - 17 de noviembre de 1823), desposó en 1809 a la Condesa Teresa de Wrbna y Freudenthal; con descendencia.

Ancestros

Referencias 
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956 548

Kinsky
Nacidos en Viena